Aleksei Popov (en russe : ), né le  à Perm en Russie, était un footballeur international kazakh.

Biographie

Club

Sélection 
Aleksei Popov est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Bernd Storck pour un match des éliminatoires de l'Euro 2012 face à la Turquie le . 

Il compte 4 sélections et 0 but avec l'équipe du Kazakhstan en 2010.

Palmarès

En club 
 Amkar Perm :
 Championnat de Russie de D2 en 2003
 Finaliste de la Coupe de Russie en 2008

 Rubin Kazan :
 Championnat de Russie en 2008 et 2009

Statistiques

Statistiques en club

Liste des matches internationaux 
Le tableau suivant liste les résultats de tous les matches internationaux d'Aleksei Popov avec l'équipe du Kazakhstan.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international kazakh
Footballeur russe
Joueur du FK Zvezda Perm
Joueur de l'Amkar Perm
Joueur du FK Rubin Kazan
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Perm
Naissance en juillet 1978